Цанков — болгарская фамилия.

Известные носители:
 Цанков, Александр (1879—1959) — болгарский политический деятель, экономист.
 Цанков, Васил (1905—1986) — болгарский геолог-палеонтолог, многолетний руководитель кафедры палеонтологии Софийского университета.
 Цанков, Георгий (1913—1990) — болгарский коммунистический политик, министр внутренних дел в 1951—1962.
 Цанков, Драган (1828—1911) — болгарский политический деятель.
 Цанков, Стефан Станчев (1881—1965) — священник Болгарской православной церкви, протопресвитер.